Бобовое — название населенных пунктов на Украине:

 Бобовое — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Бобовое — с 1946 по 2000 года название села Тисобикень в Виноградовском районе Закарпатской области.